Proporcional integral derivatiu, un sistema de control de regulació automàtica.
 Identificador de procés, un nombre enter utilitzat en computació per identificar processos de forma unívoca.